Caecus is een cognomen, met als betekenis: "de blinde".

Een bekend drager van dit cognomen is:
Appius Claudius Caecus

Cognomen